Мейстріліга 2009 — 19-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобула Левадія.

Підсумкова таблиця 

Позначення:

Результати

Матчі 1-18

Матчі 19-36

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|15/21 листопада 2009

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на soccerway 

2009
Естонія